Nebraska ou Nébraska désigne :
 L'État du Nebraska, aux États-Unis d'Amérique, dont le nom vient de la langue Otoe pour désigner la rivière Platte,
la rivière Nebraska ou Platte,
 Nebraska City, ville du Nebraska,
l'album Nebraska de Bruce Springsteen,
 le film Nebraska, d'Alexander Payne (2013).

Homonymie de titre